Всеобщие выборы в Демократической Республике Конго прошли 30 декабря 2018 года. Согласно Конституции Демократической Республики Конго, второй и последний срок полномочий президента Кабилы истек 20 декабря 2016 года. Выборы должны были пройти в 2016 году, но голосование несколько раз было отложено. По официальным данным, на выборах победил кандидат от оппозиции Феликс Чисекеди, но другой оппозиционный кандидат Мартен Файюлу также заявил о своей победе.

Предыстория 
29 сентября 2016 года Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК) объявила, что выборы не будут проводиться до начала 2018 года. По словам вице-президента ННИК, комиссия не назначила выборы, так как неизвестно количество избирателей. Объявление появилось через десять дней после протестов в Киншасе против Кабилы, в которых было убито 17 человек. Оппозиция утверждала, что Кабила намеренно задерживает выборы, чтобы остаться у власти.

Соглашение, достигнутое с оппозицией в декабре 2016 года, позволило Кабиле остаться на своем посту с условием проведения выборов в конце 2017 года. Однако 7 июля 2017 года президент ННИК Корнеил Нангаа заявил, что невозможно организовать выборы президента в конце года. Лидер оппозиции Феликс Чисекеди осудил заявление чиновника в Twitter, заявив, что Нангаа «объявил войну конголезскому народу».

В ноябре 2017 в ННИК объявили, что выборы пройдут в декабре 2018, хотя до этого говорили, что выборы невозможно провести до апреля 2019 года из-за проблем с регистрацией избирателей в стране с недостаточно развитой инфраструктурой. Премьер-министр Брюно Чибала в марте 2018 года подтвердил, что выборы состоятся в декабре. Изначально предполагалось, что выборы пройдут 23 декабря, но в последний момент их перенесли на неделю; голосование прошло 30 декабря.

Опросы 
Опросы общественного мнения в Демократической Республике Конго редки из-за плохих дорог и отсутствия электричества. Тем не менее, Исследовательская группа Конго (CRG) в октябре 2016 года провела опрос 7545 респондентов в 26 провинциях страны. Опрос показал, что 33 % проголосовали бы за Моиза Катумби, 18 % за Этьена Чисекеди и 7,8 % за действующего президента Кабилу.

Опрос 7500 респондентов, проведенный CRG/BERCI в мае 2017 года, показал, что 38 % проголосовали бы за Катумби, 10 % за Кабилу, по 5 % голосов получили бы Феликс Чисекеди, Витал Камерхе и Жан-Пьер Бемба, 24 % проголосовали бы за других кандидатов, а 13 % отказались бы голосовать.

Опрос, проведенный CRG в марте 2018 года, показал, что Катумби получил 26 %, Чисекеди — 14 %, Адольф Музито и Камерхе — по 9 %, Кабила — 7 %, а Августин Матая Поньо и Обин Минаку — по 3 % каждый.

Опрос Top Congo FM, проведённый в июне 2018 года среди сторонников оппозиции, показал, что Катумби набрал бы 54 % голосов, Камере — 34 %, Бемба — 7 % и Чисекеди — 5 %.

В октябре 2018 года Исследовательская группа Конго провела опрос, согласно которому Чисекеди набрал бы 36 % от общего числа голосов, Камерхе получил бы 17 %, Шадари — 16 %, Файюлу — 8 %, а 5 % не определились или не проголосовали. Остальные голоса были отданы второстепенным кандидатам.

Последующие события 
Национальная независимая избирательная комиссия объявила о переносе проведения всеобщих выборов на март 2019 года в избирательных округах Бени, «Бени-город» и «Бутембо-город» в провинции Северное Киву. Причиной переноса стала вспышка БВВЭ в провинции, а также действие в этих районах террористических вооружённых группировок. Такое решение было встречено протестами со стороны жителей.

С 31 декабря 2018 года власти отключили доступ к интернету в стране, а также ограничили возможность отправлять SMS-сообщения. 2 января 2019 года руководство страны отключило от эфира популярную радиостанцию Radio France internationale и отозвали аккредитацию у её корреспондента, освещавшего прошедшие выборы.

2 января по приказу президента США Дональда Трампа, в Габон были направлены 80 военнослужащих для обеспечения безопасности американским гражданам, которые находятся в Демократической Республике Конго в момент обострения ситуации.

Объявление итогов выборов было назначено на 6 января. Однако за день до этого глава Избирательной комиссии (ННИК) страны Корней Нангаа рассказал, что в настоящее время получены лишь 47 % итоговых протоколов с участков для голосования, поэтому результаты выборов будут объявлены позже. При этом пользующаяся влиянием в стране католическая организация «Национальная епископальная конференция Конго» (Сенко), являвшаяся наблюдателем в кампании, ещё 3 января заявила, что имя победителя уже известно и должно быть объявлено как можно скорее.

8 января президент Замбии Эдгар Чагва Лунгу прибыл в ЮАР на встречу с президентом этой страны Сирилом Рамафосой для обсуждения вопроса прошедших выборов в ДРК и откладывания их результатов.

В этот же день председатель ННИК Корнейлл Нангаа заявил, что результаты будут получены до 11 января.

9 января в штабе оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди рассказали о встрече с представителями администрации Кабилы, в ходе которой был гарантирован мирный переход власти от действующего президента к Чисекеди. В свою очередь Барнабе Кикайя Бин Каруби, представитель штаба кандидата от власти Эммануэля Рамазани Шадари и советник Президента ДРК, опроверг проведение такой встречи. В штаб оппозиционера Мартена Файюлу такая информация принесла обеспокоенность. Там возникли опасения, что Кабила предпримет попытку обсудить вопрос раздела власти с Чисекеди, и что в итоге приведёт к победе кандидата от правительства — Шадари.

Рано утром 10 января 2019 года результаты выборов были опубликованы Национальной независимой избирательной комиссией. Победу одержал кандидат от оппозиции Феликс Чисекеди. Мартен Файюлу заявил, что в действительности на выборах победил он, и пообещал обжаловать итоги выборов в суде. Католическая церковь ДР Конго, а также правительства Великобритании и Франции подвергли сомнению официальные результаты выборов. Если результаты не изменятся, то Чисекеди станет первым оппозиционным кандидатом, выигравшим президентские выборы в ДР Конго с 1960 года, когда страна обрела независимость.

Файюлу заявил 12 января, что он обратился в Конституционный суд ДРК с требованием аннулировать результаты и произвести пересчет голосов. Представители его штаба считают, что он получил 62 % голосов. Ранее представители организации Национальная епископальная конференция Конго, представлающей католическую общину страны, заявили, что официальный результат президентских выборов не соответствует полученным ими данным. 20 января Конституционный суд ДРК отклонил апелляцию Файюлу и подтвердил победу Чисекеди, после чего Файюлу заявил, что он является законным президентом ДРК, призвал к массовым протестам и попросил международное сообщество не признавать официальные результаты выборов.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Выборы в Демократической Республике Конго
Конго
2018 год в Демократической Республике Конго
Декабрь 2018 года